Сантијаго Папаскијаро има више значења:

 Општина Сантијаго Папаскијаро (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сантијаго Папаскијаро (Сантијаго Папаскијаро, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику